A ha, Ha vagy HA a következőket jelentheti:

 a hektár rövidítése (ha)
 a dubnium korábbi neve hahnium (hánium), ennek vegyjele Ha
 HA, az influenza haemagglutininjának rövidítése 
 ha, japán kana
 ha nyelv, afrikai nyelv
 Hå, norvég község
 Ha Talvin Singh második lemeze
 Ha… Lindsay Anderson 1966-os filmje
 Ha… Rudyard Kipling verse